Vleugeldeur (auto), de naar boven openslaande deuren van een auto
 Vleugeldeur (bouwkunde), de dubbele deuren die naar elkaar toe zich sluiten